Вознесеновский сельсовет — название административно-территориальной единицы в составе нескольких субъектов Российской Федерации.

 Вознесеновский сельсовет, с 2004 года село Вознесеновское — административно-территориальная единица и муниципальное образование Апанасенковского района Ставропольского края, упразднён в 2020 году.

 Вознесеновский сельсовет, с 2004 года Вознесенское сельское поселение — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) Таловского района Воронежской области, упразднён в 2015 году.

 Вознесеновский муниципальный округ — административно-территориальная единица Ивнянского района Белгородской области.

 Вознесеновский муниципальный округ — административно-территориальная единица Шебекинского района Белгородской области.